Ла-Уніон або Ла-Уньйон (, букв. «Союз») - ряд топонімів в іспаномовних країнах:

 Ла-Уніон - муніципалітет в Іспанії.
 Ла-Уніон - провінція на Філіппінах.
 Ла-Уніон - департамент в Сальвадорі.
 Ла-Уньон - місто в Сальвадорі, адміністративний центр однойменного департаменту.
 Ла-Уніон - селище в Мексиці, штат Кінтана-Роо, муніципалітет Отон-Бланко.
 Ла-Уніон - селище в Мексиці, штат Чіапас, муніципалітет Віштла.
 Ла-Уніон - місто і муніципалітет в Колумбії, в департаменті Антіокія.
 Ла-Уніон-де-Кампос - муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Вальядолід в складі автономного співтовариства Кастилія і Леон.
 Ла-Уніон - місто в Чилі.